Михаил Еремеев:
 Еремеев, Михаил Леонидович (1941—2007) — советский и российский актёр, Заслуженный артист России.
 Еремеев, Михаил Фёдорович (1864—1914) — русский архитектор.